Телефестиваль танца АВС 2017 () — является первым выпуском Телефестиваля танца АВС. Он пройдёт с 15 января 2017 года в Хайдарабаде (Индия).Это независимый фестиваль, который будет расти из года в год. Цель состоит в том, чтобы создать «мост» между молодыми людьми из разных частей мира, через танец как международный язык, который мог бы помочь в конвергенциями и ассоциаций, социальных и художественных.

Правила конкурса 
 Каждое выступление не может длиться не более 8 минут.
 На сцене должно находиться от 2 до 8 человек.
 Участники должны быть в возрасте от 18 до 25 лет

Участники

Другие страны

Несостоявшийся дебют 
  — объявил о своем дебюте, но в списке не значился.
  — объявил о своем дебюте, но в списке не значился.
  — объявила о своем дебюте, даже выбрала вид танца — традиционный, но в списке не значился.
  — объявила о своем дебюте, но в списке не значился.

Телеканалы-вещатели 
  — RTA
  — Ictimai
  — DD
  — RRI и TVRI
  — PSM
  — MNB
  — MTRK
  — FBC
  — CTC

Фестивали песни АВС